Furu – fiume affluente del Sărățel in Romania
 Furu – fiume affluente del Jiul de Vest in Romania
 Lingua furu – lingua utilizzata nella Repubblica Democratica del Congo